Cotter est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Luis Hernández Cotter (1948-), ancien joueur et entraîneur espagnol de volley-ball
 Sarah Cotter (fl. 1751-1792), imprimeuse et libraire irlandaise
 Tibby Cotter (1884-1917), joueur de cricket australien
 Vern Cotter (1962-), ancien joueur néo-zélandais et un entraîneur de rugby à XV
Voir aussi
 Eliza Taylor-Cotter (1989-), actrice australienne
 Henry Cotter Nixon (1842-1907), pianiste, organiste et compositeur britannique

Toponyme 

 Cotter, ville du comté de Louisa, en Iowa, aux États-Unis
 Cotter, municipalité de l'Arkansas, aux États-Unis
 Cotter River, affluent de la Murrumbidgee, dans le Territoire de la capitale australienne